Королевский тракт:

 Королевский тракт — историческая дорога из Старого города в южные предместья Варшавы.
 Королевский тракт — историческая дорога в Гдньске.
 Королевский тракт — старинный тракт, соединявший столицу Великого Княжества Литовского Вильно и столицу Польского королевства Краков.
 «Королевский тракт» — второй эпизод первого сезона американского телесериала «Игра престолов».

См. также 
 Королевская дорога (значения)
 Королевская аллея
 Королевская площадь